Масака — топоним.

 Масака (город) — город в Уганде.
 Масака (округ) — округ в Уганде.